Località – sinonimo di luogo
 Località abitata – area di un territorio definita dall'ISTAT
 Località – sinonimo di ambito spazio-temporale
 Principio di località – principio della fisica
 Principio di località – principio dell'informatica